På farlig mark kan syfta på:

 På farlig mark (1952) – amerikansk film med bland andra Jean Peters och Jeffrey Hunter
 På farlig mark (1994) – amerikansk film med bland andra Steven Seagal
 På farlig mark (1998) – amerikansk film i regi av Stephen Gyllenhaal, med bland andra Billy Bob Thornton